Щит може да се отнася за:

 Щит, ръчно защитно оръжие
 Бронещит, защитно съоръжение, поставяно на картечница или оръдие
 Щит (хералдика), хералдически щит
 Щит (съзвездие), съзвездие
 Щит (геология), геоложко образувание
 Щит (село), село в Южна България
 Щит (учение), военно учение проведено в България през 1982 година